Gossa (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Gossa (Noorwegen), een eiland in Noorwegen